Гульси () — исчезнувший хутор в Шатойском районе Чеченской республики.

География 
Располагался к югу от Гаттин кали. Ближайшие населённые пункты: к северу — Урдюхой, Сатти и Пхамтой, северо-востоку — Беной, юго-западу — Новорзы, юго-востоку — Саттин-Тевзана и Нуй-дук.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Памятные книжки Терской Области

Исчезнувшие населённые пункты Шатойского района